Horz ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Horz (* 1957), deutsche Juristin und Präsidentin des Oberlandesgerichtes Stuttgart
 Holger Horz (* 1968), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Wendela Horz (* 1969), deutsche Goldschmiedemeisterin

Siehe auch:
 Hörz